Stephen Baker peut désigner :

  (1819-1875), homme politique new-yorkais ;
  (1921-2004), auteur en psychologie animale d'origines autrichiennes ;
  (né en 1946), homme politique australien ;
  (né en 1964), joueur américain de football américain ;
 , auteur et journaliste américain.

Voir aussi